Javier Rodríguez Venta (Pola de Serio, 13 de dezembro de 1975) é um futebolista profissional espanhol, lateral-direito, milita no Brentford.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Levante Unión Deportiva
Futebolistas do Villarreal Club de Fútbol
Futebolistas do Real Oviedo
Futebolistas da Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega
Futebolistas do Club Deportivo Tenerife